Castle Camps (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Castle Camps (kasteel), een kasteel op het grondgebied van bovengenoemde plaats